Denumirile oficiale ale Uniunii Sovietice în limbile republicilor sovietice și în alte limbi vorbite în URSS sunt după cum urmează, (prezentate în ordinea constituțională): 

Uniunea Sovietică
Toponimie